Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

20501–20600. • 20601–20700. • 20701–20800. • 20801–20900. • 20901–21000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája